Viikate — финская рок-группа из города Коувола. Название группы переводится с финского как «коса».

История 
Группа была основана в 1996 году поющим гитаристом Каарле Виикате (наст. имя Калле Виртанен) и барабанщиком Симеони Виикате (наст. имя Симо Кайристола) на рок-фестивале Ilosaarirock, который ежегодно проходит в городе Йоэнсуу. Свои первые мини-альбомы Vaiennut soitto и Roudasta Rospuuttoon музыканты записали на лейбле Syyslevyt, но в 1999 году заключили контракт с Ranka Recordings. Первый полнометражный альбом Noutajan valssi был выпущен в 2000 году. В 2005 году к группе присоединились гитарист Арво Виикате (наст. имя Ари Тайминен) и басист Эрво Виикате (наст. имя Эркка Коскинен). На данный момент дискография группы насчитывает 8 полнометражных альбомов, 8 миньонов и 16 синглов.

Группа выступает преимущественно в Финляндии, однако были выступления и за её пределами, в частности, в Таллинне в рамках фестиваля Naapurivisa и в Санкт-Петербурге в рамках гастролей фестиваля «Ilosaarirock».

Стиль 
Большинство песен группы представляет собой спокойные лирические мелодии, провождающие в крайнюю мрачность. Однако, в последних альбомах встречаются и тяжёлые композиции с жёсткими гитарными риффами и мощной ритм-секцией. Темы песен — от потерянной надежды до печальных семейных праздников. Огромное влияние на стиль группы оказали финская народная музыка и творчество финских певцов 1950-х годов, в первую очередь Рейно Хелисмаа и Тапио Раутаваара, а также музыка финских групп Lyijykomppania, Mana Mana, Lapinlahden Linnut и The Agents. Все тексты песен исключительно на финском языке. На своей родине группа пользуется большой популярностью.

Состав 
 Каарле Виикате (Калле Виртанен) — вокал, гитара
 Симеони Виикате (Симо Кайристола) — перкуссия
 Эрво Виикате (Эркка Коскинен) — бас-гитара, вокал
 Арво Виикате (Ари Тайминен) — гитара, вокал

Дискография

Альбомы 
 Noutajan valssi (2000, Ranka Recordings)
 Vuoden synkin juhla (2001, Ranka Recordings)
 Kaajärven rannat (2002, Ranka Recordings)
 Surut pois ja kukka rintaan (2003, Ranka Recordings)
 Unholan urut (2005, Ranka Recordings)
 Marraskuun lauluja I (2007, Ranka Recordings)
 Marraskuun lauluja II (2007, Ranka Recordings)
 Kuu kaakon yllä (2009, Ranka Recordings)
 Kuutamo, Kaiho (2010, Ranka Recordings)
 Petajaverajat (2012, Ranka Recordings)
 Kouvostomolli (2016)

Синглы 
 Piinaava hiljaisuus (1997)
 Odotus (2001)
 Ei ole ketään kelle soittaa (2002)
 Nuori mies nimetön (2002)
 Kaunis kotkan käsi (2003)
 Leimu (2003)
 Leimu (dvd-single) (2003)
 Pohjoista viljaa (2005)
 Tie (2005)
 Vesi jota pelkäät (2005)
 Maria Magdalena (2005)
 Ah ahtaita aikoja (2006)
 Ei enkeleitä (2007)
 Me olemme myöhäiset (2007)
 Orret (2007)
 Viina, terva ja hauta (2009)
 Hautajaissydän (2010) — с Топи Сорсакоски

EP 
 Vaiennut soitto (1998)
 Roudasta Rospuuttoon (1999)
 Alakulotettuja tunnelmia (2000)
 Valkea ja kuulas (2001)
 Kevyesti keskellä päivää (2002)
 Iltatähden rusko (2003)
 Kuolleen miehen kupletti (2004)
 Kesävainaja (2009)
 Linna espanjassa (2010)

Сборники 
 Kuutamourakat (2004)
 Parrun pätkiä (2006)
 Marraskuun singlet (2008)

Видеоклипы 
 Hanget (1999)
 Kylymä (1999)
 Alakulotettuja tunnelmia (2000)
 Korutonta (2000)
 Viattomien lasten päivä (2001)
 Nuori mies nimetön (2002)
 Leimu (2003)
 Tie (2004)
 Ah ahtaita aikoja (2006)
 Me olemme myöhäiset (2007)
 Viina, terva ja hauta (2009)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Фан-сайт 
 
 Viikate на MySpace.com
 Фан-сайт группы Viikate в России
 Тексты песен Viikate
 Viikate на Metalcafe
 Viikate на Encyclopaedia Metallum

Квартеты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Рок-группы Финляндии
Фолк-рок-группы